Melodi Grand Prix förkortat MGP kan syfta på:

 Dansk Melodi Grand Prix – Danmarks uttagning till Eurovision Song Contest.
 Melodi Grand Prix (Norge) – Norges uttagning till Eurovision Song Contest.
 Melodi Grand Prix Junior – norsk musiktävling för barn.
 MGP (Danmark) – dansk musiktävling för barn.
 MGP (Finland) – finsk musiktävling för barn.
 MGP Nordic – tidigare musiktävling för nordiska TV-bolag.

Se även
 Sámi Grand Prix
 Eurovision Song Contest